
Molekulska formula -{C14H12O2}- se može odnositi na:

 Benzoin
 Benzil benzoat
 Pinosilvin